Фінал Кубка європейських чемпіонів 1974 — два фінальних матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1973—1974 років, у якому зустрілися іспанський «Атлетіко» та німецька «Баварія». Обидва матчі відбулися на стадіоні «Ейзель» у Брюсселі. Перший титул володаря Кубка європейських чемпіонів здобула «Баварія».

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1973-74 на RSSSF 
 Перший матч фіналу Кубка європейських чемпіонів 1974 на transfermarkt 
 Другий матч фіналу Кубка європейських чемпіонів 1974 на transfermarkt 

1974
1974 у футболі
Травень 1974